Formula 3 – sezona 2021. je bila 3. sezona FIA Formula 3 prvenstva. Vozila se 21 utrka od 8. svibnja do 26. rujna 2021. Vozački naslov je osvojio Dennis Hauger, a momčadski naslov Trident Racing.

Vozači i momčadi

Promjene u Formuli 3

Vozačke promjene 
Promjene unutar Formule 3

  Dennis Hauger: Hitech Grand Prix → Prema Racing
  Olli Caldwell: Trident → Prema Racing
  David Schumacher: Carlin Buzz Racing → Trident
  Frederik Vesti: Prema Racing → ART Grand Prix
  Roman Staněk: Charouz Racing System → Hitech Grand Prix
  Matteo Nannini: Jenzer Motorsport → HWA Racelab
  Clément Novalak: Carlin Buzz Racing → Trident
  Jack Doohan: HWA Racelab → Trident
  Logan Sargeant: Prema Racing → Charouz Racing System
  Enzo Fittipaldi: HWA Racelab → Charouz Racing System
  Pierre-Louis Chovet: Hitech Grand Prix → Jenzer Motorsport (Chovet je 2020. vozio kao zamjena za Maxa Fewtrella na 4 utrke, a ove godine će odvoziti prvu punu sezonu Formule 3.)

Došli u Formulu 3

  Arthur Leclerc: Formula Regional European Championship → Prema Racing
  Juan Manuel Correa: Formula 2 2019. (pauzirao 2020. zbog ozlijede) → ART Grand Prix
  Jak Crawford: Talijanska Formula 4, ADAC Formula 4 → Hitech Grand Prix
  Ayumu Iwasa: Francuska Formula 4 → Hitech Grand Prix
  Oliver Rasmussen: Toyota Racing Series, Formula Regional European Championship → HWA Racelab
  Rafael Villagómez: Francuska Formula 4, Britanska Formula 4 → HWA Racelab
  Lorenzo Colombo: Formula Renault Eurocup → Campos Racing
  Amaury Cordeel: Formula Renault Eurocup → Campos Racing
  Jonny Edgar: Talijanska Formula 4, ADAC Formula 4 → Carlin
  Ido Cohen: EuroFormula Open → Carlin
  Victor Martins: Formula Renault Eurocup → MP Motorsport
  Caio Collet: Toyota Racing Series, Formula Renault Eurocup → MP Motorsport
  Tijmen van der Helm: Toyota Racing Series, Formula Renault Eurocup → MP Motorsport
  Filip Ugran: Talijanska Formula 4 → Jenzer Motorsport
  Reshad de Gerus: Formula Renault Eurocup → Charouz Racing System
  László Tóth: Formula Renault Eurocup → Campos Racing
  Kaylen Frederick: BRDC Britanska Formula 3 → Carlin

Otišli iz Formule 3 prije početka sezone

  Enaam Ahmed: Carlin Buzz Racing → Indy Pro 2000
  Ben Barnicoat: Carlin Buzz Racing → Asian Le Mans Series
  David Beckmann: Trident → Formula 2
  Cameron Das: Carlin Buzz Racing → EuroFormula Open
  Alessio Deledda: Campos Racing → Formula 2
  Andreas Estner: Campos Racing → EuroFormula Open
  Max Fewtrell: Hitech Grand Prix → ?
  Sophia Flörsch: Campos Racing → DTM
  Jake Hughes: HWA Racelab → Formula E
  Liam Lawson: Hitech Grand Prix → Formula 2
  Alex Peroni: Campos Racing → Indy Lights
  Oscar Piastri: Prema Racing → Formula 2
  Théo Pourchaire: ART Grand Prix → Formula 2
  Richard Verschoor: MP Motorsport → Formula 2
  Bent Viscaal: MP Motorsport → Formula 2
  Lirim Zendeli: Trident → Formula 2

Kalendar utrka 

 Vozač je utrku završio izvan top deset vozača, te nije osvojio bodove za najbrži krug.

Sažetak sezone 
Treća sezone FIA Formula 3 prvenstva počela je u vikendu između 7. i 9. svibnja, nakon što su vozači i momčadi u travnju testirali bolide na stazama Barcelona-Catalunya i Red Bull Ring. Aleksandr Smoljar u ART Grand Prixu stigao je do svoje prve pobjede u FIA Formula 3 prvenstvu na prvoj sprint utrci u Barceloni. Clément Novalak u Tridentu osvojio je drugo mjesto, dok je treće mjesto pripalo debitantu Caiu Colletu u MP Motorsportu. Istog dana na drugoj sprint utrci, Olli Caldwell u Prema Racingu je stigao do svoje prve pobjede u FIA Formula 3 prvenstvu, nakon sudara Enza Fittipaldija u Charouz Racing Systemu i Davida Schumachera u Tridentu, u borbi za prvo mjesto u drugom zavoju u 15. krugu. Na istom mjestu u borbi za vodeću poziciju u 21. krugu, odnosno jedan krug prije kraja utrke, došlo je do sudara između Mattea Nanninija u HWA Racelabu i Dennisa Haugera u Prema Racingu. Drugo mjesto pripalo je debitantu Victoru Martinsu u MP Motorsportu, dok je treće mjesto osvojio jedan od pretendenata za naslov prvaka prošle sezone, Frederik Vesti. Glavna utrka pripala je Dennisu Haugheru, kojem je to bila prva pobjeda u FIA Formula 3 prvenstvu, u njegovoj drugoj sezoni. Do svog prvog postolja u FIA Formula 3 prvenstvu, također u svojoj drugoj sezoni, stigao je Jack Doohan u Tridentu, dok je treće mjesto osvojio Matteo Nannini.

Na stazi Paul Ricard 19. lipnja, Aleksandr Smoljar u ART Grand Prixu je stigao do druge pobjede ove sezone, startavši sa šestog mjesta na gridu. Victor Martins je, nakon borbe sa Smoljarom zadnjih nekoliko krugova, ipak završio kao drugoplasirani. Vozač Hitech Grand Prixa, Ayumu Iwasa, je ciljem prošao treći, no zbog kazne od pet sekundi koju je dobio jer je ranije u utrci prošao Logana Sargeanta u Charouz Racing Systemu van staze u borbi za prvo mjesto, Japanac je na kraju osvojio osmo mjesto, dok je treće mjesto pripalo Calanu Williamsu u Jenzer Motorsportu koji je utrku startao s pole positiona. Na drugoj sprint utrci isti dan, Premin vozač Arthur Leclerc je stigao do prve pobjede u FIA Formula 3 prvenstvu, startavši s pole positiona. Njegov momčadski kolega Dennis Hauger je zauzeo drugo mjesto, dok je treći ciljem prošao Victor Martins u MP Motorsportu. Na kišnoj glavnoj utrci 20. lipnja, Jack Doohan u Tridentu je stigao do svoje prve pobjede u FIA Formula 3 prvenstvu, startavši s četvrtog mjesta na gridu. Dennis Hauger je drugu utrku zaredom osvojio drugo mjesto, dok je treće mjesto osvojio Caio Collet u MP Motorsportu.

Na prvoj sprint utrci, održanoj 3. srpnja na Red Bull Ringu, Dennis Hauger u Prema Racingu je stigao do svoje druge pobjede ove sezone. Norvežanin je do pobjede stigao startavši s 12. mjesta na gridu, a u vodstvo utrke je prešao tri kruga prije kraja nakon sudara Mattea Nanninija u HWA Racelabu i Clémenta Novalaka u Tridentu. Drugo mjesto osvojio je Haugerov momčadski kolega Olli Caldwell. Logan Sargeant u Charouz Racing Systemu je ciljem prošao treći, no zbog kazne od deset sekundi, utrku je završio na 15. mjestu, dok je treće mjesto pripalo Jacku Doohanu u Tridentu.

Sistem bodovanja 
Glavna utrka

Sprint utrke

Poredak

Vozači

Momčadi

Izvori

Vanjske poveznice
FIA Formula 3 Championship

2021